

Cinema 
 Pierce – cortometraggio statunitense del 1990 diretto da Richard Kern.

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pierce – città della Contea di Weld, Colorado
 Pierce – città della Contea di Clearwater, Idaho
 Pierce – città della Contea di Pierce, Nebraska
 Pierce – città della Contea di Kewaunee, Wisconsin

Personaggi immaginari 
 Alexander Pierce – personaggio della Marvel Comics
 Brittany Pierce – personaggio della serie tv statunitense Glee
 Donald Pierce – personaggio della Marvel Comics
 Jessica Pierce – personaggio della Marvel Comics
 Lumen Pierce – personaggio della serie tv Dexter 
 Margaret Pierce – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy
 Katherine Pierce - personaggio della serie televisiva the vampire diaries

Persone 
 Adrienne Pierce – cantante canadese
 Barbara Pierce, coniugata Bush – first lady statunitense
 Bernard Pierce – giocatore di football americano statunitense
 Bradley Pierce – attore e doppiatore statunitense
 Brock Pierce – imprenditore e ex attore statunitense
 Charles B. Pierce – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, direttore della fotografia e attore statunitense
 David Hyde Pierce – attore e doppiatore statunitense
 Evelyn Pierce – attrice statunitense
 Frank Pierce – maratoneta statunitense
 Franklin Pierce – politico statunitense, quattordicesimo presidente
 Jack Pierce – ex ostacolista statunitense
 Jack Pierce – truccatore e attore statunitense
 Jane Means Appleton, coniugata Pierce – first lady statunitense
 Jason Pierce – musicista britannico
 Jeffrey Pierce – attore e modello statunitense
 Jeffrey Lee Pierce – musicista statunitense
 John Robinson Pierce – ingegnere e scrittore di fantascienza statunitense
 Justin Pierce – attore e skater britannico
 Leonel Pierce – calciatore argentino
 Lloyd Pierce – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 Mary Pierce – tennista francese
 Mike Pierce – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Murray Pierce – ex rugbista a 15 neozelandese
 Paul Pierce – ex cestista statunitense
 Ricky Pierce – ex cestista statunitense
 Samuel Eyles Pierce – predicatore e teologo inglese
 Stack Pierce – attore statunitense
 Tim Pierce – chitarrista turnista statunitense
 Troy Pierce – disc jockey statunitense
 Wendell Pierce – attore e doppiatore statunitense

Cognomi composti
 Tony Pierce-Roberts – direttore della fotografia britannico

Pagine correlate 
 Contea di Pierce
 Mildred Pierce